Münster kan syfta på:

 Münster (kyrka) – ett tyskt kyrkligt och religiöst begrepp
 Furstbiskopsstiftet Münster – ett furstbiskopsdöme som existerade åren 1180–1802

Geografi

Schweiz 

 Münster, Valais – en ort och tidigare kommun i kantonen Valais
 Müstair (ort i Schweiz) – i kantonen Graubünden, äldre namn på orten är Münster, 
 Beromünster – i kantonen Luzern, äldre namn på orten är Münster,

Tyskland 

 Regierungsbezirk Münster – Nordrhein-Westfalen, 
 Münster – en kretsfri stad i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Münster 
 Münster (Hessen) – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, – 
 Münster, Bayern – kommun, Bayern, Schwaben, – 
 Münster, Mickhausen – ort, Mickhausen, Bayern, Schwaben,

Se även
 Bonner Münster – kyrka i Bonn
 Ulmer Münster – en gotisk kyrka i Ulm i Tyskland

Österrike 

 Münster (kommun) – Tyrolen, Politischer Bezirk Kufstein,

Se även 
 Munster (olika betydelser)

Robotskapade Österrikeförgreningar